Algodres es referente a: 
 Algodres (Fornos de Algodres)
 Algodres (Figueira de Castelo Rodrigo)
 Fornos de Algodres
 Fornos de Algodres (freguesia)